Saint-Colomban är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Laurentides och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Saint-Colomban gränsar till Mille-Isles och franskspråkiga Wikipedia.

Terrängen i Saint-Colomban är lite kuperad.

Omgivningarna runt Saint-Colomban är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Saint-Colomban är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Québec